Butterfield Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butterfield Hill (Maine)	
 Butterfield Hill (New Hampshire)	
 Butterfield Hill (Vermont)